Voici la liste des planètes mineures numérotées de 497001 à 498000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 497001 à 498000

497001-497100

497101-497200

497201-497300

497301-497400

497401-497500

497501-497600

497601-497700

497701-497800

497801-497900

497901-498000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000